Raad van Politie (Aruba), voormalige wetgevende macht in Aruba
 Raad van Politie (Guyana), voormalige wetgevende macht in Nederlands-Guiana en Brits-Guiana
 Raad van Politie (Suriname), voormalige rechterlijke macht in de kolonie Suriname